José Rodríguez puede referirse a:

 José Rodríguez de Castro (1739-1789), hebraísta y bibliógrafo español;
 José Rodríguez de Arias (1761-1852) militar español;
 José Demetrio Rodríguez (1780-1846), botánico español;
 José Dámaso Rodríguez "Pepete" (1824-1862), torero español;
 José Rodríguez Zeledón (1838-1917), político costarricense, presidente de su país entre 1890 y 1894.
 José Rodríguez Carracido (1856-1928), farmacólogo y bioquímico español;
 José Pepete Rodríguez (1867-1899), torero español;
 José Rodríguez (1870-1915), militar villista mexicano;
 José Rodríguez (zapatista) (18??-1926), militar zapatista mexicano;
 José Rodríguez-Medel Briones (f. 1936), militar español, comandante de la Guardia Civil durante la Segunda República Española;
 José Rodríguez de la Borbolla (1947-), político español, presidente de Andalucía entre 1984 y 1990;
 José Rodríguez Carbonell (1959-), yudoca cubano;
 José Luis Rodríguez Zapatero (1960-), político español, presidente del Gobierno entre 2004 y 2011;
 José Rodríguez (años 1960-), futbolista mexicano;
 José Luis Rodríguez García (1966), ciclista español;
 José Rodríguez (1986-), futbolista guatemalteco;
 José Antonio Rodríguez Romero (1992-), futbolista mexicano.
 José Rodríguez Martínez (1994-), futbolista español;
 José Rodríguez Martínez (1942-), futbolista español;